Station Ås (Noorwegen), een spoorwegstation in de Noorse plaats Ås.
 Station Ås (Zweden), een spoorwegstation in de Zweedse plaats Ås.